Chladni (, słow. Chladný) – nazwisko
 (5053) Chladni – planetoida